Mercury Marauder (1963) – samochód luksusowy produkowany w latach 1963–1970.
 Mercury Marauder (2002) – samochód luksusowy produkowany w latach 2002–2004.